Южаково — название населённых пунктов в России:
 
 Южаково — село в Троицком районе Алтайского края.
 Южаково — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Южаково — село в Пригородном районе Свердловской области.
 Южаково — село в Ярковском районе Тюменской области.